Wszystko gra – amerykański film z 2005 roku w reżyserii Woody’ego Allena
 Wszystko gra – polski film z 2016 roku w reżyserii Agnieszki Glińskiej